Melanorosaurus readi es la única especie conocida del género extinto Melanorosaurus (gr. "lagarto de la montaña negra") de dinosaurio saurópodo melanorosáurido que vivió a finales del período Triásico, hace aproximadamente 210 millones de años, en el Noriense, en lo que es hoy África.

Descripción

Este gran herbívoro de Sudáfrica, de alrededor de 8 metros de largo y un peso de 1,3 toneladas, tenía un gran cuerpo y los miembros robustos, sugiriendo que se movían sobre sus cuatro patas. Los huesos eran masivos y pesados, como los de los  sauropodos posteriores. Y como la mayoría de las vértebras de saurópodos, las suyas tenían huecos que ayudaban a reducir el peso. Melanorosaurus tenía un cráneo de alrededor de 250 milímetros. El hocico era algo acentuado, y el cráneo era algo triangular cuando era visto de arriba o abajo. El premaxilar tenía cuatro dientes en cada lado, una característica típica de los sauropodomorfos primitivos. Los maxilares tenían 19 dientes a cada lado de la mandíbula.

Descubrimiento e investigación
Los especímenes tipo, los sintipos SAM 3449 y SAM 3450, fueron descritos y nombrados en 1924 por Haughton, habiendo sido colectado de la Formación Elliot inferior que data de principios de Noriense, en la cuesta del norte de Thaba 'Nyama, "Montaña Negra", en Transkei, Sudáfrica. No fue hasta 2007 cuando el primer cráneo de Melanorosaurus fue descrito, catalogado bajo el número de inventario  NM QR3314. Sin embargo, este espécimen proviene del Formación Elliot superior, a diferencia del material tipo Melanorosaurus y lo que hace que su referencia al género sea insostenible.

Se habían  descritos dos especies Melanorosaurus readi, la especie tipo y Melanorosaurus thabanensis, aunque esta segunda especie fue rebautizada como Meroktenos thabanensis. M. thabanensis fue nombrado en 1993 por Gauffre, basado en el holotipo MNHN LES-16, un fémur encontrado en la Formación Elliot inferior del Triásico Superior. Sin embargo, una revisión reciente del material demostró que el fémur, junto con otros seis huesos, no puede ser referido al género Melanorosaurus y se creó la nueva. combinación.
Su nombre  que deriva del griego melano, μελανο- "negro", oros, ορος "montaña" y saurus, σαυρος "lagarto".

Clasificación
Melanorosaurus fue alguna vez clasificado como un prosaurópodo, pero hoy es reconocido como uno de los primeros saurópodos. Los prosaurópodos, alguna vez fueron considerado un conjunto de animales ancestrales a los saurópodos, pero las diferencias en el diseño de sus huesos del tobillo precisan que éstos son grupos hermanos. Los saurópodos basales son por ejemplo Melanorosaurus, Anchisaurus y Antetonitrus son intermedios entre estos grupos. Su columna estaba formada por vértebras grandes y robustas para llevar su peso corporal y soportar su cuello y cola. Prosauropoda ya no parece ser un grupo natural, según algunas definiciones de Sauropoda , Melanorosaurus es un saurópodo temprano. Sin embargo, estas definiciones también abarcan muchos otros prosaurópodos anteriores, y Adam Yates ha propuesto una definición de Sauropoda que excluirá específicamente a Melanorosaurus,  Sauropoda como todos los sauropodomorfos más cercanos a Saltasaurus que Melanorosaurus. Esta definición permitiría a Sauropoda retener su concepto tradicional.

Filogenia
Cladograma según Yates de 2010.

Referencias

Enlaces externos 

Prosauropoda
Dinosaurios del Triásico Superior
Dinosaurios de África
Animales extintos descritos en 1924